Aleksa Popović (1987) – cestista montenegrino
 Alexander Popovic, detto  Xandl, noto anche come  Alessandro Popovich (1891-1952) – calciatore e allenatore di calcio austriaco
 Ana Popović (1976) – chitarrista e cantante serba
 Andrey Popoviç (1992) – calciatore azero, di ruolo portiere 
 Andrija Popović (1959) – ex pallanuotista e politico montenegrino
 Anton Popovič (1933-1984) – semiologo cecoslovacco
 Bojan Popović (1983) – cestista serbo
 Bojana Popović, nata Petrović (1979) – pallamanista montenegrina
 Bracan Popović (1982) – ex calciatore montenegrino, di ruolo difensore
 Dragan Popović, noto anche come Don Popović (1941) – ex calciatore e allenatore di calcio jugoslavo
 Dušan Popović (1970-2011) – pallanuotista serbo
 Koča Popović (1908-1992) – partigiano, generale e politico jugoslavo
 Lazar Popović (1983) – ex calciatore serbo, di ruolo attaccante
 Leona Popović (1997) – sciatrice alpina croata
 Mark Popovic (1982) – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato croato
 Mina Popović (1994) – pallavolista serba
 Mladen Popović (1988) – calciatore serbo, di ruolo attaccante 
 Nataša Popović (1982) – cestista montenegrina
 Nebojša Popović (1923-2001) – cestista, allenatore di pallacanestro, dirigente sportivo e giornalista jugoslavo, dal 1992 serbo
 Obren Popović (...) – cestista jugoslavo
 Oliver Popović (1970) – ex cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo, dal 2006 serbo
 Pavlo Romanovyč Popovyč (1930-2009) – cosmonauta sovietico, dal 1992 ucraino
 Sanja Popović (1984) – pallavolista croata
 Srđa Popović (1973) – politico e attivista serbo
 Silvija Popović (1986) – pallavolista serba
 Sandra Popović, nome anagrafico di Sandra Mandir (1977) – ex cestista croata
 Tony Popović (1973) – ex calciatore e allenatore di calcio australiano
 Valerij Popovič, noto anche come  Valeri Popovitš (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore russo, di ruolo attaccante
 Vladimir Beba Popovic (1958) – fondatore e direttore serbo del think-tank Istituto delle politiche pubbliche
 Vladimir Popović (1935) – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo
 Zoran Popović (1988) – portiere serbo

Pagine correlate
 Boris Popović
 Marko Popović
 Petar Popović